Poggio Berni, uma comuna italiana
Berni Alder
Tommaso Berni
Berni Rodríguez
Berni Collas

Desambiguação